La selección de rugby 7 de México es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores).

Participación en copas

Copa del Mundo 

 no ha clasificado

Juegos Olímpicos 

 no ha clasificado

Serie Mundial 

 Serie Mundial 20-21: 12º puesto (2 pts)

Challenger Series 

 Challenger Series 2020: 14° puesto

Otros torneos 

 Seven de Hong Kong 2011: Cuartos de final Shield
 Seven de Hong Kong 2013: Fase de grupos
 Seven de Hong Kong 2015: Fase de grupos
 Seven de Hong Kong 2016: Fase de grupos
 Seven de Mónaco 2016: Fase de grupos
 Clasificatorio a Tokio 2020: Fase de grupos

Juegos Panamericanos 

 Guadalajara 2011: 6º puesto
 Toronto 2015: 8º puesto
 Lima 2019: No clasificó
 Santiago 2023: clasificado

Juegos Centroamericanos y del Caribe 

 Mayagüez 2010: 3º puesto 
 Veracruz 2014: 2º puesto 
 Barranquilla 2018: 2º puesto 
 San Salvador 2023: clasificado

Véase también 

 Selección de rugby de México
 Selección juvenil de rugby de México
 Selección femenina de rugby 7 de México

Referencias 

Mexico
Rugby en México
Rugby 7
Mexico